Дуглас, Майкл:
 Дуглас, Майкл (род. 1940—1992) — доминикский политик.
 Дуглас, Майкл (род. 1944) — американский киноактёр.
 Дуглас, Майкл (род. 1971) — канадский скелетонист.